Фалёнки — станция Кировского региона Горьковской железной дороги на северном ходу Транссибирской магистрали. Находится в одноимённом посёлке.

На станции останавливается несколько поездов дальнего следования, также пригородные поезда до станций Яр, Киров, Глазов, Верхнекамская.

Дальнее следование по станции

Примечания 

Станции Кировского региона Горьковской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Кировской области